Cibungur (Parungponteng), een plaats in Indonesië
Cibungur (Bungursari), een plaats in Indonesië
Cibungur (Rancakalong), een plaats in Indonesië
Cibungur (Cigemblong)
Cibungur (Leuwidamar)